Linde är ett namn som i Sverige används som både efternamn och förnamn. Som efternamn kan det skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Linde 2 613
 Lindhe 654
 Berg von Linde 41
Tillsammans blir detta 3 308 personer. Vid samma tidpunt var inga levande personer i Sverige med de adliga namnen von Linde och von der Linde. Efternamnet Linde använts också i andra länder, bland annat i Tyskland.

Förnamnet Linde bars den 31 december 2013 av 35 kvinnor och 118 män bosatta i Sverige. Av dessa hade 19 kvinnor och 27 män namnet Linde som tilltalsnamn (första namn).

Personer med Linde eller med varianter av detta namn som efternamn

 Albrecht Berg von Linde (1845–1929), svensk militär
 Andreas Linde (född 1993), svensk fotbollsmålvakt
 Andreas Conrad Putscher Linde (1814–1888), dansk ämbetsman
 Andrei Linde (född 1948), rysk-amerikansk fysiker
 Anita Linde (1943–2011), bokhandlare och föreläsare
 Ann Linde (född 1961), svensk politiker och tjänsteman
 Anne Lucie Linde (1763–1815), dansk skolledare
 Annika Linde (född 1948), svensk läkare och virolog 
 Axel Linde (1883–1963), svensk militär
 Axel Berg von Linde (1883–1969), svensk idrottsledare
 Bertil Linde (1907–1990), svensk ishockey-, bandy- och fotbollsspelare
 Bo Linde (1933–1970), svensk tonsättare och musikkritiker
 Carl von Linde (1842–1934), tysk ingenjör och uppfinnare
 Carl Lindhe (1876–1946), svensk violoncellist
 Christoffer Lindhe (född 1989), svensk simmare
 Curt Lindhè (1908–1995), svensk författare, fotograf, sportfiskare
 Daniel Linde, offer och vittne i Knutbydramat
 Ebbe Linde (1897–1991), svensk poet, dramatiker och översättare
 Einar Linde (1922–1983), svensk tv-producent och fotograf
 Erik Larsson von der Linde (död 1636), svensk ämbetsman
 Frida Linde (född 1990), svensk mångkampare
 Gunnar Linde (1914–1998), svensk skolledare
 Gunnel Linde (1924–2014), svensk barnboksförfattare, tv- och radioproducent, journalist och tecknare
 Gunilla Linde Bjur (född 1946), arkitekt, professor
 Hans Linde (född 1979), svensk politiker
 Hilding Linde (1883–1968), svensk industriman och kommunalpolitiker
 Hjalmar Linde (1864–1948), svensk konstnär
 Håkan Lindhé (född 1965), svensk regissör, dramaturg och manusförfattare
 Ida Linde (född 1980), svensk författare
 Ivan Lindhé (1875–1954), svensk officer och porträttmålare
 Johan Peter Lindhe (omkring 1730–1777), dansmästare
 Jonas Linde (1898–1986), svensk fysiker
 Jonny Lindé (född 1958), svensk sångare
 Kelvin van der Linde (född 1996), sydafrikansk racerförare
 Lars Gustaf Linde (1825–1890), svensk ämbetsman och författare
 Leif Linde (född 1955), svensk partisekreterare och företagsledare
 Lorens von der Linde (1610–1670), svensk friherre, fältmarskalk
 Makode Linde (född 1981), svensk konstnär, musiker och dj
 Nils Linde (1890–1962), svensk släggkastare
 Nils Linde (fackföreningsledare) (1873–1951), svensk fackföreningsledare
 Otto zur Linde (1873–1938), tysk författare 
 Otto Adrian Berg von Linde (1711–1768), svensk fortifikationsofficer
 Peter Linde (född 1946), svensk skulptör
 Peter Linde (astronom) (född 1951), svensk astronom
 Samuel Linde (1771–1847), tysk-polsk språkvetare, bibliotekarie och lexikograf
 Sofia Linde (född 1995), svensk mångkampare
 Stefan Lindhe (född 1968), svensk politiker
 Sune Linde (1924–2015), svensk golfbanearkeitekt
 Susanne Linde (född 1954), svensk feminist och politiker
 Sven Linde (1881–1947), svensk redaktör
 Tage Linde (1904–1979), svensk skådespelare och filmchef
 Tove Linde (född 1948), svensk skådespelare
 Ulf Linde (1929–2013), svensk konstkritiker, författare, jazzmusiker, museiman
 Urban Lindhe (1912–1984), svensk fastighetsmäklare
 Wilhelmine Charlotte Linde (1789–1847), dansk skolledare
 Wilma Lindhé (1838–1922), svensk författare

Personer med Linde som förnamn
Den enda person som omtalas i svenskspråkiga wikipedia är
 Linde Klinckowström-von Rosen 
som hade Linde som smeknamn. Hon hette egentligen Ebba Astrid Beate-Sophie

Referenser 

Mansnamn
Svenska efternamn
Tyska efternamn